Golowin (, ) ist die deutsche Transliteration des Familiennamens folgender Personen:

 Akim Filippowitsch Golowin (1880–1949), russisch-sowjetischer Metallurg, Werkstoffkundler und Hochschullehrer
 Albert Golowin; Pseudonym für Gesangsauftritte des Pianisten und Komponisten Friedrich Gulda

 Andrei Iwanowitsch Golowin (* 1950), russischer Komponist
 Awtonom Michailowitsch Golowin (1667–1720), General der Infanterie in der Russischen Armee und einer der Vertrauten von Peter dem Großen
 Erik Golowin (* 1961), Schweizer Autor, Kampfkunstlehrer und Kommunikationstrainer
 Fjodor Alexandrowitsch Golowin (1867–1937), russischer Politiker
 Fjodor Alexejewitsch Golowin (1650–1706), russischer Staatsmann, erster russischer Kanzler
 Michail Jewsejewitsch Golowin (1756–1790), russischer Physiker und Mathematiker
 Nikolai Nikolaijewitsch Golowin (1875–1944), Generalleutnant der Kaiserlich-Russischen Armee und der Weißen Armee, Emigrant, Nazi-Kollaborateur
 Sergius Golowin (1930–2006), Schweizer Autor, Mythenforscher und Publizist
 Tatiana Golovin (* 1988), russisch-französische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Golovin

ru:Головин